Венесуэльский кризис:

 Венесуэльский кризис (1895)
 Венесуэльский кризис (1902—1903)